

Minéralogie 
 Le Jade est une pierre gemme qui peut être constituée de jadéite ou de néphrite.

Cours d'eau 

 la Jade est un fleuve côtier allemand, de Basse-Saxe ;
 la Jade est une rivière  du sud de la France

Autres lieux 

 Jade, une commune allemande située en Basse-Saxe ;
 Côte de Jade, frange littorale du pays de Retz en Loire-Atlantique ;
 Baie de Jade, une baie de la mer du Nord située au nord de l'Allemagne, en Basse-Saxe.

Anthroponyme

Nom de famille 

 Claude Jade (1948-2006) est une actrice française
 Katrina Jade, une actrice pornographique américaine
 Celina Jade,  une actrice sino-américaine.

Prénom 
Jade est un prénom fêté le 29 juin :
 Jade (1961-), une animatrice radio, longtemps complice d'Arthur et en poste à RTL ;
 Jade Laroche (1973-), une actrice pornographique française ;
 Jade (1973-), une actrice pornographique française ;
 Jade Raymond, une productrice canadienne de jeux vidéo ;
 Jade Jagger, une créatrice de bijoux et mannequin britannique ;
 Jade Foret, un mannequin et scénariste de bandes dessinées belge ;
 Jade Ulutule, une joueuse internationale française de rugby à sept et de rugby à XV ;
 Jade Lindgaard, une journaliste française ;
 Jade Goody, une ancienne participante de la version britannique de l'émission Big Brother ;
 Jade Pettyjohn, une actrice américaine ;
 Samantha Jade Gibbs, une auteure-compositrice-interprète, actrice et mannequin australienne ;
 Jade Ewen, une chanteuse et actrice britannique ;
 Jade Wiel, une coureuse cycliste française spécialiste de cyclo-cross :
 Jade Starr, une actrice pornographique américaine.

Dans la fiction 
 Jade, personnage de fiction et protagoniste principale du jeu vidéo d'action-aventure Beyond Good and Evil.
 Jade dans le dessin animé Jackie Chan
 Jade est un personnage de la série de jeux vidéo Mortal Kombat.
 Jadeite est un personnage du manga/anime Sailor Moon. L'un des quatre chevaliers Shi Tennô, il sert la Reine Beryl et est le premier grand méchant que Sailor Moon combat. Il est nommé d'après le minéral jadéite. Il représente l'Asie de l'Est.
 Jade dans  Jade et les Sacrés Mystères de la vie
 Jade est l'héroïne du jeu vidéo Beyond Good and Evil
 Jade est le nom d'un des personnages du jeu vidéo Tales of the Abyss

Couleur 
 Le jade ou vert jade est une couleur.

Informatique 

 JADE est un langage de programmation multi-agent.
  (JADE), un Framework de développement implémenté en Java.
 Jade est un moteur de template permettant de produire du code HTML.
 JADE est une machine cryptographique utilisée pendant la seconde guerre mondiale.

Autres 
 Jade est un film de William Friedkin sorti en 1995, avec Linda Fiorentino et David Caruso.
 Jade est un album de la série de bande dessinée Clifton.
 Jade est un magazine français de bande dessinée et de culture publié sous diverses formes (fanzine, kiosque, librairie, web) depuis 1991.
 Jade est un groupe de hip-hop américain.
 Jade est une ancienne collection des éditions Harlequin. 
 JADE est l'acronyme de Junior Association for Development in Europe, l'ancien nom de Junior Enterprises Europe réseau européen des Junior-Entreprise.
 The Jade, groupe finlandais de rock

Homonymie de titre